Estádio João Havelange pode referir-se:

Estádio Municipal João Havelange (Uberlândia)
Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Joao Havelange